H2S of H2S kan betrekking hebben op:

  waterstofsulfide - H2S, een chemische substantie
 H2S (radar): een radarsysteem gebruikt door de Britten tijdens de Tweede Wereldoorlog
 H2S-systeem - een chemische analysetechniek uit de 19e eeuw om metaalionen in monsters te detecteren
 H2S (film) - een film van Roberto Faenza uit 1968